National Consultative Council steht für:

 National Consultative Council (Osttimor), Übergangsparlament in Osttimor (1999 bis 2001)
 National Consultative Council (Uganda), Übergangsparlament in Uganda
 Abu Dhabi National Consultative Council, beratendes Gremium in Abu Dhabi